Dambusters či Dam Busters (angl. „ničitelé hrází“ či „bořitelé přehrad“) může mít různé významy:

 přezdívka 617. peruti Royal Air Force proslulé náletem na přehrady v okupované Evropě roku 1943
 The Dam Busters (kniha) – kniha Paula Brickhilla o tomto náletu z roku 1951
 The Dam Busters (film) – britský film vniklý podle Brickhillovy knihy v roce 1955
 The Dam Busters March – melodie z filmu
 The Dam Busters (videohra) – videohra z roku 1984 volně inspirovaná náletem